Anthony Yeboah, detto Tony (1966) – ex calciatore ghanese
 Daniel Yeboah (1984) – calciatore ivoriano
 John Yeboah (2000) – calciatore tedesco
 Kelvin Yeboah (2000) – calciatore ghanese
 Kofi Yeboah (1995) – calciatore ghanese
 Yaw Yeboah (1997) – calciatore ghanese